Кадуй — посёлок железнодорожной станции в Нижнеудинском районе Иркутской области.

География 
Посёлок находится в 14 км от Атагая, при остановочном пункте Кадуй (бывшая железнодорожная станция) Восточно-Сибирской железной дороги (Транссибирская магистраль.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 33 человек

Власть 
Посёлок в административном плане относится к Худоеланскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района